Alfons Kujat ist der Name folgender Personen:

* Alfons Kujat (Politiker), deutscher Politiker (CDU), MdV 
 Alfons Kujat (Schauspieler) (* 1954), deutscher Schauspieler, Regisseur, Moderator und Aktivist